

Aziende 
 Asahi Breweries – birreria giapponese
 Asahi Glass – azienda vetraia giapponese
 Asahi Kasei – industria giapponese

Geografia 
 Città
 Asahi (旭市; Asahi-shi) – città giapponese della prefettura di Chiba
 Asahi (朝日町; Asahi-machi) – città giapponese della prefettura di Yamagata

 Fiumi
 Asahi (旭川; Asahi-gawa) – fiume che scorre nella città di Okayama

 Montagne
 Monte Asahi – monte del Giappone (2.290 m), il più elevato dell'isola di Hokkaidō

 Paesi
 Asahi (Aichi) (旭町; Asahi-chō)
 Asahi (Fukui) (朝日町; Asahi-chō)
 Asahi (Hokkaido) (朝日町; Asahi-chō)
 Asahi (Mie) (朝日町; Asahi-chō)
 Asahi (Okayama) (旭町; Asahi-chō)
 Asahi (Shimane) (旭町; Asahi-chō)
 Asahi (Toyama) (朝日町; Asahi-machi)
 Asahi (Yamagata Nishimurayama) (朝日町; Asahi-machi)

 Villaggi
 Asahi (Gifu) (朝日村; Asahi-mura)
 Asahi (Ibaraki) (旭村; Asahi-mura)
 Asahi (Nagano) (朝日村; Asahi-mura)
 Asahi (Niigata) (朝日村; Asahi-mura)
 Asahi (Yamagata Tagawa) (朝日村; Asahi-mura)
 Asahi (Yamaguchi) (旭村; Asahi-son)

Persone 
 Asahi Yada – calciatore giapponese
 Kentaro Asahi – giocatore di beach volley giapponese

Altro 
 Asahi Shimbun – quotidiano giapponese
 8747 Asahi – asteroide della fascia principale
 Asahi – birra giapponese
 TV Asahi – emittente televisiva giapponese